Niemcy:
 Mannheim – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Osoby
 Amédée Mannheim – francuski matematyk
 Karl Mannheim – socjolog

Zobacz też:
 Manheim
 Meinheim
 Monheim